Aladár Rácz (1886-1958), musicien hongrois ; 
 János Rácz (1941-2023), joueur de basket-ball hongrois ; 
 Lajos Rácz (1952-), lutteur hongrois ; 
 Ophélie Rácz (1976-), skieuse acrobatique française. 

Homonymie de patronyme hongrois